Б-29:
 Boeing B-29 Superfortress — американский бомбардировщик времён Второй мировой войны,
 К-61 (подводная лодка) — советская подводная лодка проекта 629 («Golf»), в 1959-1960 годах называлась Б-29.
 Б-29 (подводная лодка) — советская подводная лодка проекта 641.